

Чернігівка — село, Аулієкольський район, Костанайська область

Чернігівка — село, Архаринський район, Амурська область
 Чернігівка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Чернігівка — село, Чернігівський район, Приморський край
 Чернігівка — село, Чишминський район, Башкортостан

Селище міського типу:
 Чернігівка — Запорізька область, Бердянський район (до 17 липня 2020 року — адміністративний центр ліквідованого Чернігівського району)
Села:
 Чернігівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Чернігівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Чернігівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Чернігівка — Херсонська область, Генічеський район